Nauendorf (Saalekreis), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Nauendorf (Kranichfeld), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen
Nauendorf (Apolda), een dorp in de gemeente Apolda in Thüringen